Florenski je priimek več znanih oseb:

 Aleksander Olegovič Florenski (*1960), ruski slikar.
 Kiril Pavlovič Florenski (1915—1982), ruski geolog in astronom.
 Pavel Aleksandrovič Florenski (1882—1937), ruski pravoslavni duhovnik, teolog, filozof, matematik in elektroinženir.
 Pavel Vasiljevič Florenski (*1936), ruski geolog in filatelist.